Furutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Furutjärnen (Hemsjö socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Furutjärnen (Hyssna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Furutjärnen (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 
Lilla Furutjärnen, sjö i Bollebygds kommun,  (0,6 ha)
Stora Furutjärnen, sjö i Bollebygds kommun,  (3,8 ha)
Furutjärnarna, sjö i Krokoms kommun,  (5,29 ha)
Furutjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Furutjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (5,78 ha)
Furutjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,  (6,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn